Mala Reka (gmina Bajina Bašta) – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Bajina Bašta
 Mala Reka (gmina Trgovište) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Trgovište
 Mala Reka (miasto Kruševac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac

Zobacz też
 Mała Reka